1212 steht für:
 die natürliche Zahl 1212
 das Jahr 1212
 das Jahr 1212 v. Chr.
 Sender 1212, US-Militärsender im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch: